Przewodniczący Rady Legislacyjnej Autonomii Palestyńskiej przewodniczy obradom i kieruje pracami parlamentu.

Lista przewodniczących

Zobacz też 
 Rada Legislacyjna Autonomii Palestyńskiej

Polityka Autonomii Palestyńskiej
Parlamenty świata